Naselja u Iranu:
 Rud-e Šur (Bušeherska pokrajina), naselje u Bušeherskoj pokrajini
 Rud-e Šur (Hormuzgan), naselje u Hormuzganu

Rijeke:
 Rud-e Šur (rijeka), ulijeva se u jezero Namakzar, na granici Irana i Afganistana